Coro – città del Venezuela
 Coro – brano di un'opera lirica
 Coro – gruppo di cantori o la composizione musicale destinata ad essi
 Coro greco – gruppo di cantori/danzatori tipico del teatro greco classico e suoi derivati letterari
 Coro, gruppo di stalli in legno inseriti nell'abside delle cattedrali, delle chiese abbaziali o delle collegiate
 Coro – parte terminale di una chiesa, destinata ad ospitare il precedente (quindi i cantori e/o i canonici del capitolo; nel monastero ospita i monaci)
 Coro è una variante minore del gioco dell'Omweso (vedi), diffusa presso nella zona di Lango in Uganda

Pagine correlate 
 Musica corale

Altri progetti